

Patronyme 
Kistler est un patronyme porté notamment par :

 Lynton Richards Kistler (1897-1993), imprimeur lithographe américain ;
 Michel Kistler (1897-1976), homme politique français ;
 Peter Kistler (né et mort au XVe siècle), maître boucher et avoyer de Berne entre 1470 et 1471
 Steven Kistler (1900-1975), ingénieur chimiste américain ;
 Walter Kistler (1918-), physicien, inventeur et philanthrope suisse.

Toponyme 

 Kistler, borough situé en Pennsylvanie.